Joan Gaspart Bonet (Barcelona, 1916 - 2002) fou un empresari turístic català, fill de José Gaspart Bulbena i pare de Joan Gaspart i Solves.

Biografia 
El seu pare el 1930 va fundar l'empresa Husa Hoteles amb l'Hotel España de Barcelona, que es va expandir arreu d'Espanya. Durant el Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona de 1952 va inaugurar l'hotel Avinguda Palace, en la Gran Via, una de les seves obres més emblemàtiques. Va ser membre del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona i va impulsar la creació del Consorci de Turisme de Barcelona. També va participar en la Fira de Barcelona com a impulsor del certamen de turisme Hostelco i d'altres salons, com el Saló Gaudí o el Saló Internacional de l'Automòbil de Barcelona. També va presidir l'Associació Internacional d'Hotels (AIH).

Va impulsar l'hostaleria de qualitat a Catalunya, potenciant l'oferta a la Costa Brava, la Costa Daurada i el Pirineu. Des de l'1 de febrer de 1977 va formar part de l'executiva de la branca catalana d'Acció Regional, el partit cristià i conservador creat per l'exministre franquista Laureà López Rodó.

El 1986 rep la Medalla al treball President Macià. El 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Referències 

Creus de Sant Jordi 2000
Empresaris barcelonins contemporanis
Empresaris turístics